Pires do Rio (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Goiás
 Pires do Rio (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás